Horst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rutger Horst
 Ulrich Horst